Sheridan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sheridan Township (Illinois)
 Sheridan Township (Carroll County, Iowa)
 Sheridan Township (Cherokee County, Iowa)
 Sheridan Township (Poweshiek County, Iowa)
 Sheridan Township (Scott County, Iowa)
 Sheridan Township (Sioux County, Iowa)
 Sheridan Township (Cherokee County, Kansas)
 Sheridan Township (Cowley County, Kansas)
 Sheridan Township (Crawford County, Kansas)
 Sheridan Township (Linn County, Kansas)
 Sheridan Township (Ottawa County, Kansas)
 Sheridan Township (Sheridan County, Kansas)
 Sheridan Township (Washington County, Kansas)
 Sheridan Township (Calhoun County, Michigan)
 Sheridan Township (Clare County, Michigan)
 Sheridan Township (Huron County, Michigan)
 Sheridan Township (Mason County, Michigan)
 Sheridan Township (Mecosta County, Michigan)
 Sheridan Township (Minnesota)
 Sheridan Township (Dallas County, Missouri)
 Sheridan Township (Daviess County, Missouri)
 Sheridan Township (Jasper County, Missouri)
 Sheridan Township (Clay County, Nebraska)
 Sheridan Township (Holt County, Nebraska)
 Sheridan Township (Phelps County, Nebraska)
 Sheridan Township (North Dakota)
 Sheridan Township (Garfield County, Oklahoma)
 Sheridan Township (Major County, Oklahoma)
 Sheridan Township (South Dakota)